Veikko Hannes Ruotsalainen, född den 12 maj 1908, död den 5 mars 1986, var en finländsk utövare av längdåkning som tävlade under 1920-talet. Han ingick i laget som kom på andra plats i uppvisningsgrenen Militärpatrull i Sankt Moritz.

Källor

Fotnoter

Födda 1908
Avlidna 1986
Finländska längdåkare
Män